Burtscheid kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Burtscheid, Aachen – stadsdel i Aachen, Nordrhein-Westfalen, 
 Burtscheid, Bernkastel-Wittlich – kommun i Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz,